Noir Désir En Public — це концертний альбом гурту «Noir Désir», який побачив світ 19 вересня 2005 року.

Треклист 
CD 1
 Si rien ne bouge
 Septembre en attendant
 One Trip/One Noise
 À l'envers à l'endroit
 Les Écorchés
 Le Grand Incendie
 Le Fleuve
 La Chaleur
 Des armes (paroles de Léo Ferré)
 Ernestine
 Tostaky
 Lazy
CD 2
 Pyromane
 À l'arrière des taxis
 Lolita nie en bloc
 L'Homme pressé
 Des visages des figures
 Bouquet de nerfs
 Le vent nous portera
 21st Century Schizoid Man (reprise de King Crimson)
 Ces gens-là (reprise de Jacques Brel)
 Comme elle vient
 À ton étoile
 Ce n'est pas moi qui clame (poème de Attila József)

Музичні альбоми 2005
Альбоми Noir Désir